CMNF peut faire référence à : 

 CMNF, acronyme anglais de  (Homme vêtu, femme nue), qualifie une pratique sexuelle ;
 la Coordination mammalogique du Nord de la France.